Blitz:
 Blitz — кампания стратегической бомбардировки Великобритании во время Второй мировой войны.
 Blitz — британская Oi!/панк-группа.